Lewski steht für:

 Lewski (Stadt), Stadt in Bulgarien

Lewski ist der Familienname folgender Personen:

 Wassil Lewski (1840–1873), Revolutionär und Ideologe der bulgarischen Freiheitsbewegung